Le psaume 73 peut désigner :
 le psaume 73 (72) : psaume 73 selon la numérotation hébraïque, psaume 72 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 74 (73) : psaume 74 selon la numérotation hébraïque, psaume 73 selon la numérotation grecque.